

Architettura 
 Juventus Training Center – centro sportivo della Juventus Football Club a Torino (2018-)
 Juventus Training Center – centro sportivo della Juventus Football Club a Vinovo (2006-)

Codici 
 JTC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Bauru-Arealva (Brasile)